Francis Spellman
 Frank Spellman
 Gladys Spellman
 Omari Spellman
 Sabrina Spellman